Het ATP-toernooi van Atlanta 2014 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) vond plaats van 21 tot en met 27 juli 2014. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta